Presidente Bernardes (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Presidente Bernardes (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Artur Bernardes (1875-1955), de 12e president van Brazilië